Siemianowski ist der Nachname von

Maksymilian Siemianowski (1810–1878), polnischer Maler und österreichischer Beamter
Franciszek Ksawery Siemianowski (1811–1860), polnischer Maler und österreichischer Beamter